Detta är en lista över svenska serietidningar vars utgivning påbörjades under perioden 1960–1969. Seriealbum (inklusive julalbum) är inte inkluderade.

Utgivning

Engångspublikationer
Följande serietidningstitlar utkom endast med en utgåva.

Kommentarer
"Egmont" omfattar utöver Egmont Kids Media Nordic också dess föregångare Hemmets Journals förlag, Serieförlaget, Egmont Serieförlaget och Egmont Kärnan.
"Semic" omfattar utöver Semic Press också dess föregångare Åhlén & Åkerlunds Ungdomstidningar.
"Williams" omfattar också dotterbolaget Winthers förlag.

Externa länkar
 Comics.org: Sweden
Libris: Serietidningar
Seriekatalogen.se
Seriesam's Guide
Seriewikin: Kronologisk lista över svenska serietidningar
Svenskt serieindex

1960